Traces: album uit 1969 van Classics IV
 Traces: boek uit 1998 van Stephen Baxter
 Traces (tijdschrift): internationaal tijdschrift van Gemeenschap en Bevrijding
 Traces: Amiga ray-tracer die een voorloper was van Blender
 Traces Of Death: film uit 1993 nagemaakt van Faces of Death
 Traces of War: website over de Tweede Wereldoorlog van het STIWOT
 TRACES: Trade Control and Expert System, certificatie website
 Traces (televisieserie), Britse televisieserie uit 2019 
 Traces (2021), Amerikaanse film uit 2021

Zie ook 
 Lipstick Traces: cd geproduceerd door Kloot Per W
 The Path and the Traces: compositie van Erkki-Sven Tüür
 Scarlet Traces: Britse stripreeks uit het steampunk genre 
 Tracés: assen van een verkeersweg, spoorbaan of waterweg: zie alignement